Diego Hurtado de Mendoza (explorador) (s. XVI), explorador espanyol, cosí del conqueridor de Mèxic Hernán Cortés
 Diego Hurtado de Mendoza y Lemos (Manzanares el Real, 1468? - Toledo, 1536), comte de Melito i virrei de València.
 Diego Hurtado de Mendoza (poeta) (Granada, 1505 - Madrid, 1575), poeta i diplomàtic castellà, primer marqués de Mondéjar
 Diego Hurtado de Mendoza y Quiñones (Guadalajara, 1444 - Madrid, 14 d'octubre de 1502) germà del segon comte de Tendilla. Fou el segon cardenal de Sevilla de la nissaga dels Mendoza
 Diego Hurtado de Mendoza de la Vega y Luna, III duc de l'Infantat, anomenat «El Gran» (Arenas de San Pedro, 11 de març de 1461 — Guadalajara, 30 d'agost de 1531).